Scoglio San Nicolò o San Niccolò (Sveti Nikola) – isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a nord del canale di Leme, in Croazia
 Scoglio San Nicolò o isolotto di San Nicolò (Sveti Nikola) – isola situata di fronte al porto di Budua in Montenegro